!Liste O
Krater auf dem Mars/O